Distrito electoral 14 puede referirse a:
Distrito electoral 14, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 14,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.